Валериа́н — мужское имя (см. статью Валерьян).


Носители, известные по имени 
 Валериан I (Публий Аврелий Лициний Валерий) — римский император в 253—260 годах.
 Валериан II (Публий Лициний Корнелий Валериан) — римский император-соправитель в 253—257 годах.
 Валериан из Аббенцы (377—457) — святой, почитаемый католической церковью.
 Валериан (церковный историк) (V век) — церковный историк.
 Валериан (Рудич) (1889—1938) — епископ Русской православной церкви; приговорён к расстрелу в 1938 году, посмертно реабилитирован; канонизирован Украинской православной церковью.
 Валериан (Трифа) (1914—1987) — епископ Православной церкви в Америке; архиепископ Детройтский и Румынский.

Корабли 
 «Валериан» — габара Черноморского флота Российской империи.

См. также 
 Валерий — мужское имя.
 Валериана — многолетнее травянистое растение семейства Валериановые.
 Валериан и город тысячи планет